Abadou är en kommunhuvudort i Marocko.   Den ligger i provinsen Al-Haouz och regionen Marrakech-Tensift-Al Haouz, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Rabat. Abadou ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Abadou är huvudsakligen kuperad, men söderut är den bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Abadou. Runt Abadou är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Zerkten,  km sydväst om Abadou. Omgivningarna runt Abadou är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Marrakech-Tensift-Al Haouz